Kolenatý je příjmení více osob:

 Bedřich Antonín Kolenatý (Friedrich Kolenati) (1812–1864) – zoolog, botanik, geolog, cestovatel a lékař, vysokoškolský pedagog
 František Kolenatý (1900–1956) – český fotbalista
 Josef Gustav Kolenatý (1819–1887) – katolický kněz